Flutung bezeichnet:

 Flutung (Tagebau), aktive oder passive Füllung eines Tagebaurestlochs mit Wasser

Siehe auch:
 Flutung, absichtliche Füllung eines Grubenbaus, z. B. im Kalibergbau, mit Wasser, siehe Absaufen
 Flutung eines Gebietes aus militärischen Gründen, siehe Inundierung
 Flutung eines Retentionsraumes zur Kappung einer Hochwasswerwelle, siehe Retention (Wasserwirtschaft)
 Flutung eines Servers mit SYN-Nachrichten, siehe SYN-Flood